65-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 14 апреля 2019 года в рамках Европейского тура UCI 2019. Победу одержал колумбийский велогонщик Карлос Бетанкур из .

Участники 
В гонке приняли участие 9 команд: команда категории UCI WorldTeam - , 4 проконтинентальных и 4 континентальные команд. Всего на старт соревнования вышли 62 гонщика. До финиша доехали 50 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2019 на FirstCycling
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Апрель 2019 года